Die Landesliga Bayern 1949/50 war die fünfte Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Fußball in Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war eine Ebene unterhalb der Oberliga Süd angesiedelt. Bayerischer Amateurmeister 1950 wurde der 1. FC 01 Bamberg, der genauso wie der Tabellenzweite FC Bayern Hof in der anschließenden Aufstiegsrunde zur Oberliga Süd scheiterte. Sowohl Bamberg als auch Hof qualifizierten sich allerdings zusammen mit dem TSV Straubing, den FC Wacker München und dem ASV Cham für die in der Folgesaison erstmals ausgetragene 2. Oberliga Süd 1950/51. Ein Abstieg aus der Liga fand nicht statt.

Ab der folgenden Saison wurde die Liga als 1. Amateurliga Bayern bezeichnet.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur Oberliga Süd 
In der Aufstiegsrunde zur Oberliga Süd trafen der 1. FC 01 Bamberg und der FC Bayern Hof auf die Vertreter aus Hessen, Nordbaden und Württemberg.

Gruppe I

Gruppe II

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Landesliga Bayern 1949/50 auf f-archiv.de

1949
Bayern